Boutonnière ist der Begriff für

 die Einsteckblume im Knopfloch; siehe Boutonniere (Blume)
 den äußeren Harnröhrenschnitt; siehe Boutonniere (Medizin)